Otby kan syfta på:

 Otby, Nurmijärvi – en by i Nurmijärvi i Nyland
 Otby (fyndplats) – en neolitisk fyndplats i närheten av Otby House i Storbritannien